Amphibolia kan syfta på:

 Amphibolia (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Amphibolia (växter) – ett släkte av växter